Николас Даниэль, OBE (родился 9 января 1962 года) — британский гобоист и дирижер, профессор Высшей школы музыки в Троссингене, Германия. В 2003 году был назначен художественным руководителем Международного музыкального фестиваля в Лестере .

Образование 
Он получил образование в Соборной школе в Солсбери и в школе Перселла. Учился у выдающейся гобоистки XX века Джанет Кракстон.

Награды 
Николас Даниэль выиграл ежегодный Конкурс молодых музыкантов BBC в 1980 году и был награжден королевой Великобритании Елизаветой II Королевской медалью за музыку 2011 года за «выдающийся вклад в музыкальную жизнь нации». В 2016 году его запись концертов Воана Уильямса и Макмиллана была удостоена премии BBC Music Magazine Premiere Award. В 2020 году, королева Елизавета II назначила Николаса Даниэля офицером ордена британской империи, за что он получил титул OBE.

Преподавание 
Даниэль долгое время был профессором гобоя в Гилдхоллской школе музыки и театра, в 1997 году стал профессором гобоя и дирижирования на факультете музыки Университета Индианы. Затем он принял приглашение стать профессором гобоя на престижной должности Его Величества Принца-Консорта в Королевском колледже музыки в Лондоне. В 2004 году был назначен профессором гобоя в Высшей Школе музыки в Троссингене, Германия.

Исполнительская деятельность 
Николас Даниэль является одним из основателей ансамблей Haffner Wind и Britten Sinfonia, а также сформировал дуэт с пианистом Джулиусом Дрейком в 1981 году.

В качестве первого гобоя Бриттен Синфонии, Даниэль часто выступает в качестве члена оркестра, а также в качестве солиста и дирижера. В 2009 году его ансамбль Бриттен Синфония выпустил свою первую запись в которой Николас Даниель выступил в качестве солиста в «Песнях неба» Джона Тавенера .

Поддержка современной музыки 
Даниэль заказал и впервые исполнил множество новых произведений для гобоя, чтобы повысить статус гобоя как сольного инструмента. Среди этих произведений:

 The Kingdom of Dreams Джона Вулрича (1989)
 Двойной концерт Саймона Бейнбриджа (1990)
 An Interrupted Endless Melody Харрисона Бертуистла (1991)
 First Grace of Light Питера Максвелла Дейвиса (1991)
 Helios Теи Масгрейв (1994)
 Концерт для гобоя Джона Вулрича (1996)
 Гобойный Квинтет Джона Вулрича (1998)
 Концерт для гобоя Найджела Осборна (1998)
 Три каприччио для соло-гобоя Джона Вулрича (2001)
 The Two’s Company Теи Масгрейв (2005)
 The Fabric of Dreams Майкла Зев Гордона (2006)
 Kaleidoscopes Джона Тавенера (2006)
 Sorella Рори Бойл (2007).
 Концерт для гобоя Джеймса Макмиллана (2010).

Записи 
Даниэль записал много альбомов, как сольных, так и камерных.

Примечания

Ссылки 
 

Дирижёры Великобритании
Преподаватели Гилдхоллской школы музыки и театра
Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1962 году
Гобоисты Великобритании